Muhlenberg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Muhlenberg Township (Ohio)
 Muhlenberg Township (Pennsylvania)